Giorgio Usai (1946) – tastierista e cantante italiano
 Luciano Usai (1912-1981) – presbitero e militare italiano
 Nicolas Usaï (1974) – dirigente calcistico ed ex calciatore francese
 Paolo Cherchi Usai (1957) – critico cinematografico e saggista italiano
 Valeriano Usai (1987) – pallavolista italiano